Außenems steht für:
 Ems #Außenems, breiter Abschnitt des Ästuars der Ems flussabwärts von Pogum einschließlich des Dollarts 
 Außenems (Naturschutzgebiet)